Роберт Александер Линдсей (; 18 апреля 1890 — 21 октября 1958) — британский легкоатлет, который специализировался в беге на короткие дистанции.

Достижения 
 Олимпийский чемпион в эстафете 4×400 метров (1920).
 Чемпион Англии по беге на 440 ярдов (1921).
 Многократный чемпион Шотландии в беге на 440 ярдов.

Ссылки 
 
 Роберт Линдсей — профиль на сайте trackfield.brinkster.net 

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании